Gózd (gemeente)
 Gózd (powiat Radomski)
 Gózd Lipiński

Zie ook Gozd.